|-
| 148401 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148402 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148403 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148404 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148405 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148406 - || || 3 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148407 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148408 - || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148409 - || || 25 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148410 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148411 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148412 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148413 - || || 26 de novembre de 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 148414 - || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148415 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148416 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148417 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148418 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148419 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148420 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148421 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148422 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148423 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148424 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148425 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148426 - || || 30 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148427 - || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148428 - || || 20 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148429 - || || 23 de novembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 148430 - || || 25 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148431 - || || 24 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148432 - || || 27 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148433 - || 2000 XW || 1 de desembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 148434 - || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148435 - || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148436 - || || 1 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148437 - || || 4 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148438 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148439 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148440 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148441 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148442 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148443 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148444 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148445 - || || 6 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148446 - || || 3 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148447 - || 2000 YH || 16 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148448 - || || 17 de desembre de 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 148449 - || || 19 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148450 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148451 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148452 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148453 - || || 22 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148454 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148455 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148456 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148457 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148458 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148459 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148460 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148461 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148462 - || || 23 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148463 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148464 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148465 - || || 2 de gener de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148466 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148467 - || || 31 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148468 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148469 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148470 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148471 - || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148472 - || || 27 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148473 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148474 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148475 - || || 15 de març de 2001 || Needville || L. Casady, A. Cruz
|-
| 148476 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148477 - || || 16 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148478 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148479 - || || 27 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148480 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148481 - || || 29 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148482 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148483 - || || 24 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148484 - || || 24 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148485 - || 2001 JW || 12 de maig de 2001 || Eskridge || G. Hug
|-
| 148486 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148487 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148488 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148489 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148490 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148491 - || || 24 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148492 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148493 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148494 - || || 24 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148495 - || || 14 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148496 - || || 15 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148497 - || || 20 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148498 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148499 - || || 28 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148500 - || || 25 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
|}

8